Рыпин:

 Рыпин — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Рыпинский повят.
 Рыпин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Рыпинский повят, Куявско-Поморское воеводство.